Липперсгей, Иоанн — голландский изобретатель немецкого происхождения, наиболее вероятный создатель телескопа.
 Липперсгей — маленький ударный кратер в юго-восточной части Моря Облаков на видимой стороне Луны.

См. также 
 Липперхей — экзопланета расположенная в планетной системе солнцеподобной звезды 55 Рака.